Новохатський Геннадій Григорович (нар. 1949) — голова громадської організації «Союз Чорнобиль України» міста Котовська.
  (1899—1985) — радянський вчений-геолог.
 Новохатський Костянтин Євгенович (нар. 1949) — український історик-архівіст.
  (нар. 1953) — російський актор.